Альберт Александрович Вишняков (30 декабря 1983, Альметьевск, СССР) — российский хоккеист, нападающий, воспитанник  хоккейного клуба  «Нефтяник» из родного города. Привлекался на международные турниры юниорских и молодёжных сборных.

Статистика выступлений 
По состоянию на 4 декабря 2013 года

                                            --- Регулярный сезон---  ---- Плей-офф ----

Сезон    Команда                      Лига     И   Г   ГП   О   Штр    И   Г   ГП О Штр
--------------------------------------------------------------------------------------
2000-01  Нефтяник (Альметьевск)       ВЛ     18   0    0   0    2     -   -   -  -  -
2001-02  Торпедо (Нижний Новгород)    СЛ      6   1    0   1    0     -   -   -  -  -
         АК Барск (Казань)            СЛ     10   0    1   1    2     -   -   -  -  -
2002-03  АК Барск (Казань)            СЛ     47   7    6   13  47     5   1   0  1  0
2003-04  АК Барск (Казань)            СЛ     10   1    1   2    8     -   -   -  -  -
         Нефтехимик (Нижнекамск)      СЛ     10   2    3   5   10     -   -   -  -  -
2004-05  Динамо (Москва)              СЛ     28   1    2   3   10     -   -   -  -  -
2005-06  Динамо (Москва)              СЛ     48   9    3   12  78     3   0   0  0  0
2006-07  Динамо (Москва)              СЛ     33   9    6   15  36     1   0   0  0  0
         Динамо-2 (Москва)            ПЛ      2   3    2   5   14     -   -   -  -  -
2007-08  Спартак (Москва)             СЛ      8   2    0   2   14     -   -   -  -  -
         Спартак-2 (Москва)           ПЛ     17   8    8   16  30     -   -   -  -  -
         Металлург (Новокузнецк)      СЛ     19   1    7   8   12     -   -   -  -  -
2008-09  Металлург (Новокузнецк)      КХЛ    50   6    9   15  28     -   -   -  -  -
2009-10  Металлург (Новокузнецк)      КХЛ    52   11   9   20  42     -   -   -  -  -
2010-11  Металлург (Новокузнецк)      КХЛ     6   0    1   1    2     -   -   -  -  -
         Нефтехимик (Нижнекамск       КХЛ     9   0    0   0    8     -   -   -  -  -
         Молот-Прикамье (Пермь)       ВХЛ    10   1    3   4   26     -   -   -  -  -
2011-12  Нефтяник (Альметьевск)       ВХЛ    28   4    9   13  57     -   -   -  -  -
         Ариада (Волжск)              ВХЛ    16   4    6   10  36     5   0   3  3  6
2012-13  Ариада (Волжск)              ВХЛ    26   2    11  13  24     -   -   -  -  -
         Нефтяник (Альметьевск)       ВХЛ     2   0    0   0    0     -   -   -  -  -
2013-14  ХК Астана (Астана)           ОЧРК   26   7    6   13  30     -   -   -  -  -
--------------------------------------------------------------------------------------

Достижения 
Чемпион России сезона 2004/2005, в составе московского «Динамо».

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Нефтяник» Альметьевск
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК «Металлург» Новокузнецк
Игроки ХК «Молот-Прикамье»
Игроки ХК «Ариада»
Игроки ХК «Астана»
Игроки ХК «Липецк»
Игроки ХК «Бейбарыс»
Игроки ХК «Днепр» Херсон
Игроки ХК «Кулагер»